Humboldtuniversiteit te Berlijn
Vrije Universiteit Berlijn